Šestodnevni rat
Izraelsko-libanonski rat 2006.